Химило Каран (, ) — сомалийская политическая партия, основанная в декабре 2018 года. Была сформирована в преддверии выборов в Сомали в 2021 году. Её основателем и фактическим лидером является бывший президент Сомали Шейх Шариф Ахмед. На данный момент партия является оппозиционной.

В октябре 2019 года «Химило Каран» присоединилась к Форуму национальных партий — альянсу сомалийских политических партий, который также возглавляется Шейхом Шарифом Ахмедом.

24 июля 2020 года открылась новая штаб-квартира партии в Могадишо.

Руководство 
По состоянию на май 2021 года.
 Председатель — Сулейман Махмуд Хаши, депутат Федерального парламента Сомали.
 Заместители председателя — Исмаил Абдирахман Шейх Башир, Клими Омар Кайсане.
 Генеральный секретарь — Юсуф Хусейн Гамадиид.
 Председатель ЦК — Шейх Адан Мохамед Нур.
 Заместитель председателя ЦК — Ширва Мохамед Махмуд.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Политические партии Сомали
Консервативные партии